Ломба́рді () — прізвище італійського походження, етимологічно пов'язане з назвою германського племені лангобардів (, буквально — «довгобороді») та заснованого ними Лангобардського (Ломбардського) королівства, а також італійської історичної області Ломбардія.

Відомі носії прізвища:
 Адріано Ломбарді (; 1945—2007) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
  ( на прізвисько Чіттаделла, ; 1497—1537), — італійський скульптор епохи середньовіччя.
 Вільям Ломбарді (; 1937—2017) — американський шахіст, гросмейстер, шаховий літератор, педагог.
 Джузеппе Ломбарді (; 1886—1978) — італійський адмірал.
  (;  1995) — італійський футболіст, нападник.
 Лелла Ломбарді (; 1941—1992) — італійська автогонщиця, пілот «Формули-1».
 Марк Ломбарді (; 1951—2000) — американський неоконцептуальний митець.
 Метью Ломбарді (;  1982) — канадський хокеїст, нападник.
 П'єтро Ломбарді (;  1992) — німецький співак італійського походження.
  (; 1922—2011) — італійський борець класичного стилю, олімпійський чемпіон (1948).

Примітки